Battle Raper 2 () — компьютерная игра в жанрах эроге/файтинга, разработанная и изданная японской компанией Illusion Soft для Windows в 2005 году. Является продолжением игры Battle Raper (2002).

Игровой процесс 

Battle Raper 2 — видеоигра в жанре 3D файтинга с элементами эроге. В отличие от предыдущей игры, в продолжении появилось оружие, а также редактирование персонажей, выбор им новой одежды и т.д. Если в первой части было изнасилование противника, то теперь это секс, по обоюдному согласию. При победе над противником, антагонист ложиться на землю и игроку необходимо залечить раны занявшись сексом. К игре также вышло два дополнения:

 Sexy Raper, которое позволяет игроку фотографировать всех женских персонажей в позах с разной одеждой и фоном.
 CapRaper добавляет трех дополнительных персонажей из предыдущих игр Illusion . Персонажи — Маю Хузикава (из Biko 3 ), Баел Алтарус и Эск Андерссон (из Des Blood 4 ): их нельзя использовать в режиме истории.

Сюжет 
Продолжение абсолютно никак не связано с приквелом. Молодой фехтовальщик-охотник за сокровищами по имени Юки. Игрок может выбрать одного из женских персонажей, который будет сопровождать Юки, пока он путешествует по острову, сражаясь с монстрами-нежитью и другими женскими персонажами (их конкурентами), и в конце концов займётся с ней сексом.

Отзывы критиков 
В отличие от продолжения, игра не сыскала большой славы. Зак Парсонс из Something Awful иронично написал: «Я хочу сказать, что я рад, что они убрали изнасилование из Battle Raper 2, но, к сожалению, я просто не могу. Если разработчики собираются сделать игру с изнасилованием в названии, в ней должно быть изнасилование».  В 2010 году Стив Ларсон из Machinima.com поставили ее на четвертое место среди самых оскорбительных игр за всю историю. Игорь Сонин с сайта Absolute Games подметил что на скриншотах игра выглядит «на ура» но по большей части это просто «пустышка», невнятная система исцеления, куча постельных сцен и «унылые» схватки могут затянуть не больше чем на 3 часа, а «потом с глаз долой, из диска вон» оценив игру на 35%.

Примечания 

Компьютерные игры 2005 года
Эроге
Файтинги